Carlos Rivas puede referirse a las siguientes personas:

 Carlos Augusto Rivas, futbolista colombiano;
 Carlos Rivas Godoy, futbolista canadiense;
 Carlos Rivas Larrauri, poeta mexicano;
 Carlos Rivas Sánchez, político español;
 Carlos Rivas Torres, futbolista chileno;
 Carlos Rivas (actor estadounidense), actor estadounidense;
 Carlos Rivas (actor argentino), actor de cine y teatro argentino;
 Carlos Rivas (taekwondo, 1968), practicantes de taekwondo venezolano;
 Carlos Rivas (taekwondo, 1990), practicantes de taekwondo venezolano.